Belus er et musikalbum med Burzum. Udgivet den 8. marts 2010.

Spor

Eksterne henvisninger 
 
 

Album fra 2010
Burzum-album
Black metal-album